Trémont kan syfta på:
 Trémont, Maine-et-Loire
 Trémont, Orne